"Pampamarca" pode ser: 
 Pampamarca (distrito da União), no Peru
 Pampamarca (distrito de Yarowilca), no Peru
 Pampamarca (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos